Саумалко́ль — топоним в Казахстане:

Населённые пункты 
 Саумалколь (быв. Володарское) — село, административный центр Айыртауского района Северо-Казахстанской области.
 Саумалколь (быв. Новый Путь) — станция в Каркаралинском районе Карагандинской области.

Озёра 
 Саумалколь — озеро в Коргалжынском районе Акмолинской области.
 Саумалколь — озеро в Каршигалинском сельском округе Каркаралинского района Карагандинской области.
 Саумалколь — озеро в Шарыктинском сельском округе Каркаралинского района Карагандинской области.
 Саумалколь — озеро в Нуринском районе Карагандинской области.
 Саумалколь — озеро в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.